Příjmení Rybicki nosí více významných osobností:

 Anna Rybická (* 1977) – polská sportovní šermířka
 Arkadiusz Rybicki (1953–2010) – polský politik
 Jerzy Rybicki (* 1953) – polský boxer